Koks steht für:
 Koks, aus Kohle hergestellter Brennstoff
 umgangssprachlich Kokain, stimulierende Rauschdroge und Arzneimittel
 umgangssprachlich Geld, Zahlungsmittel
 einen Hut; siehe Melone (Hut)
 Koks Island, australische Insel

Siehe auch:
 Braunkohlenhochtemperaturkoks
 Grude (Koks)
 Petrolkoks
 Graf Koks
 Cocks
 Cox
 Kocks
 Kox